Дубровка — деревня в Дедовичском районе Псковской области России. Входит в состав Пожеревицкой волости.

Расположена на западе района, в 12 км к западу от райцентра Дедовичи.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 306 жителей.

История 
До июня 2010 года деревня была административным центром ныне упразднённой Дубровской волости Дедовичского района.

Ссылки 
 Сайт Дедовичского района. Пожеревицкая волость

Примечания 

Населённые пункты Дедовичского района